Grootloge van België, een koepel van vrijmetselaarsloges
 het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie